Por A-12 pode estar à procura de:
 A12 (míssil), um míssil
 Lockheed A-12, um avião
 A12 (autoestrada), uma autoestrada portuguesa

Desambiguação